Pyle House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pyle House (Missouri), ID-Nr. 82005369
 Pyle House (South Dakota), ID-Nr. 74002288